«Наш двор» — художественный фильм, Грузия-фильм, 1956, Лирическая драма.

Съемочная группа 
 Режиссёр: Резо Чхеидзе
 Оператор: Георгий Челидзе
 Композитор: Арчил Кереселидзе
 Художники: Гиви Гигаури, Кахи Хуцишвили

Сюжет 
Лирическая повесть о жителях одного тбилисского двора, где люди живут, разделяя радости и печали друг друга.

В ролях 
 Сесилия Такайшвили
 Акакий Кванталиани
 Лейла Абашидзе
 Софико Чиаурели
 Георгий Шенгелая
 Леван Пилпани
 Гоча Абашидзе
 Дудухана Церодзе
 Нодар Пиранишвили
 К. Мгалоблишвили
 З. Гудавадзе
 Тамара Абашидзе
 Нина Давиташвили
 Григол Ткабладзе
 Ипполит Хвичия
 Георгий Давиташвили

Призы 
Золотая медаль (в разделе фильмов, созданных молодыми кинематографистами) МКФ в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве-57.

Ссылки 

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы Резо Чхеидзе
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы по сценариям Георгия Мдивани
Фильмы на грузинском языке